Peristeri kan syfta på:

Grekland 

 Peristérion (ort i Grekland), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Dimos Peristeri, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Peristéri (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Peristéri (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís,

Nordmakedonien 

 Pelister, bergstopp